Mary Poppins powraca – ścieżka dźwiękowa do musicalu filmowego w reżyserii Roba Marshalla z 2018 pt. Mary Poppins powraca.

Jednopłytowy album miał swoją premierę 7 grudnia 2018 roku, edycja polska 14 grudnia. Krążek wydało Walt Disney Records. Na album składa się 27 utworów. Autorem muzyki jest Marc Shaiman. Słowa napisali Scott Wittman i Marc Shaiman.

Lista utworów (wersja angielska) 
Na angielskojęzycznej wersji albumu znalazło się 27 utworów. Piosenki wykonują m.in. artyści, którzy wystąpili w filmie.

Lista utworów (wersja polska) 
Płyta zawiera następujące utwory:

Przypisy 

Ścieżki dźwiękowe wydane w roku 2018
Ścieżki dźwiękowe do filmów
Albumy Walt Disney Records